Belford ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Belford (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 James B. Belford (1837–1910), US-amerikanischer Politiker
 Joseph M. Belford (1852–1917), US-amerikanischer Politiker

Orte:
 Belford (New Jersey), im Monmouth County, Vereinigte Staaten
 Belford (Pennsylvania), im Clearfield County, Vereinigte Staaten
 Belford Manor, im New Castle County, Delaware, Vereinigte Staaten
 Belford (New South Wales), Australien
 Belford (Northumberland), England

Sonstiges:
 Belford Creek, Fließgewässer im Osage County, Oklahoma
 Belford Lake, See im Sublette County, Wyoming
 Belford Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Belford Township
 Belfort (Begriffsklärung)